

Грін-Веллі — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Грін-Веллі — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Грін-Веллі — селище, штат Іллінойс
 Грін-Веллі — переписна місцевість, штат Аризона
 Грін-Веллі — переписна місцевість в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія
 Грін-Веллі — переписна місцевість в окрузі Солано, штат Каліфорнія
 Грін-Веллі — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Грін-Веллі — переписна місцевість, штат Вісконсин